Лучшие бомбардиры Кубка Либертадорес — это список футболистов, забивших наибольшее количество голов по годам в самом престижном ежегодном футбольном турнире для клубов Южной Америки, Кубке Либертадорес.

Лучшие бомбардиры по годам

Лучшие бомбардиры по голам

Ссылки 
 Лучшие бомбардиры на rsssf.com
 Лучшие бомбардиры на conmebol.com

Кубок Либертадорес